Lorentz steht für:

 Lorentz (Einheit), Einheit der Spektralauflösung in der atomaren Spektroskopie
 Lorentz (Fluss), Fluss in Papua, Indonesien

Lorentz ist der Familienname folgender Personen:
 Balduin Lorentz (1856–1925), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Ellen Lorentz (* 1954), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Unternehmensberaterin

 George G. Lorentz (1910–2006), US-amerikanischer Mathematiker
 Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928), niederländischer Mathematiker und Physiker (Nobelpreisträger)
 Hendrikus Albertus Lorentz (1871–1944), niederländischer Expeditionsleiter und Diplomat
 Iny Lorentz, ein Pseudonym des deutschen Schriftstellerehepaars Ingrid Klocke und Elmar Wohlrath
 Irma von Lorentz (1904–2001), deutsche Archäologin und Anthroposophin
 Jim Lorentz (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler und Sportkommentator

 Judith Lorentz (* 1974), deutsche Hörspiel- und Theaterregisseurin
 Kay Lorentz (1920–1993), deutscher Kabarettist
 Lore Lorentz (1920–1994), deutsche Kabarettistin
 Manon Lorentz (* 1991), französische Gewichtheberin
 Pare Lorentz (1905–1992), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Paul Günther Lorentz (1835–1881), deutscher Botaniker
 Richard von Lorentz (1759–1820), kurhessischer Diplomat
 Robert Lorentz (1866–1940), deutscher Verwaltungsbeamter, Jurist in der Zollverwaltung von Mecklenburg
 Samuel Lorentz (vor 1550–um 1595), deutscher Bildhauer 
 Stanisław Lorentz (1899–1991), polnischer Musikwissenschaftler, Museologe und Kunsthistoriker
 Steven Lorentz (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Nationalpark Lorentz
 Laurentz
 Lorenz